The Big Clock steht für:

 The Big Clock (Roman), ein Roman des Autors Kenneth Fearing aus dem Jahr 1946
 Spiel mit dem Tode (Originaltitel: The Big Clock), ein US-amerikanischer Film noir des Regisseurs John Farrow aus dem Jahr 1948